Кузо́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Кузон (Алье) — в департаменте Алье.
 Кузон-а-Мон-д'Ор — в департаменте Рона.